George Simon (kunstenaar), Guyaans archeoloog en beeldend kunstenaar
 George Simon (atleet)
 George Simon (tekstschrijver)

Zie ook 
Georges Simenon, Belgisch schrijver